Medinilla (geslacht), plantengeslacht in de familie Melastomataceae
Medinilla magnifica, de bekendste soort uit het geslacht Medinilla
Farallon de Medinilla, een eiland dat onderdeel uitmaakt van de Marianen
Medinilla (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Ávila

Personen met de achternaam Medinilla
 Baltasar Elisio de Medinilla (1585-1620), een Spaanse dichter
 Diego de Ospina y Medinilla, oprichter van de stad Neivia in Colombia
 Hilarión Medinilla, acteur die  de hoofdrol speelde in de Mexicaanse film Adiós juventud (1943)
 Josè de Medinilla y Pineda, Spaanse gouverneur op de Marianen in de negentiende eeuw naar wie het plantengeslacht is vernoemd
 Juan de Medinilla, missionaris ophet Canarische eiland La Palma
 Raquel Mena Medinilla, burgemeester van  Alpandeira in de Spaanse provincie Málaga